John Whipple ist der Name folgender Personen:

* John Whipple (Siedler) (um 1617–1685), Siedler in Neuengland 
 John Adams Whipple (1822–1891), US-amerikanischer Erfinder und Fotograf